Svjetski kup u hokeju na travi za juniore predstavlja međunarodno natjecanje naboljih svjetskih izabranih sastava u juniorskoj dobnoj skupini.
Održava se od 1979. U početku su se održavala svake tri godine, a od 1985. se održavaju svake četiri godine.

Krovna organizacija je IHF.

Rezultati svjetskih kupova

Vječna ljestvica 

* domaćin
** Ujedinila se s DR Njemačkom.

Vidi još 
 svjetski kup u hokeju na travi
 svjetski kup u hokeju na travi za juniorke

Svjetska prvenstva u hokeju na travi